Венке - фамилия и имя:

 Венке, Генрих (1928—2015) — немецкий геохимик и космохимик.

 Кнутсон, Венке (род. 1978) — норвежская поп-певица.

См. также 
 Венк
 Венкель
 Венкер
 Венков